

Anno 
 541 o 541 a.C.

Codici 
 541 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Praga, nella Repubblica Ceca

Matematica 
 541 – numero